Órion (mitologia) —  herói da mitologia grega

Astronomia
 Orion (constelação) —  constelação
 Nebulosa de Órion —  nebulosa
 Braço de Órion —  braço espiral da Via Láctea

Veículos aéreos
 Projeto Orion —  nave teórica movida a propulsão nuclear
 Orion (nave espacial) —  nave espacial da NASA
 Lockheed P-3 Orion —  avião militar

Geografia
 Orion (Illinois) —  vila do estado de Illinois, EUA
 Orion (Pirenéus Atlânticos) —  comuna francesa do departamento dos Pirenéus Atlânticos
 Orion (município) —  município da província de Bataan, Filipinas

Música
 Orion — Pseudônimo de Tomasz Wróblewski, baixista da banda Behemoth

 Orion Cymbals —  marca de pratos de bateria
 Orion (canção) —  faixa do álbum Master of Puppets, de 1986, da banda Metallica

Outros
 Agustín Orión —  goleiro argentino
 Jimmy "Orion" Ellis (1945-1988) —  cantor americano de rockabilly
 Órion (DC Comics) —  personagem da DC Comics
 Orion Futebol Clube —  clube de futebol brasileiro
 Orión Fútbol Club —  clube de futebol da Costa Rica
 Orion (satélite) —  série de satélites operados pela Orion Network Systems, agora parte da Telesat

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos